

Anno 
 958 o 958 a.C.

Codici 
 958 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Observatoire de Dax, nel dipartimento di Landes, in Francia

Matematica 
 958 – numero